Max André est un nom de personne notamment porté par : 
 Max André (1893-1977), homme politique français ;
 Max André (1938-2020), acteur et directeur artistique français.